Az 1992-es észt labdarúgó-bajnokság az észt labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának legelső alkalommal megrendezett bajnoki éve volt, miután a balti állam 1991-ben kinyilvánította a Szovjetuniótól való függetlenségét. A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokság lebonyolítása úgy nézett ki, hogy a 14 csapatot két csoportba, egy keletibe és egy nyugatiba osztották, ahol csak egyszer mérkőzött meg mindenki, mindenkivel. A csoportok első négy helyén végzett együttesek a felsőházban, az 5–7. helyen állók pedig az alsóházban folytathatták.

A bajnokságot a Norma Tallinn nyerte az ezüstérmes JK Eesti Põlevkivi Jõhvi, és a bronzérmes FC TVMK Tallinn előtt. Az FK Maardu kiesett.

Alapszakasz

Nyugati csoport

Keleti csoport

A bajnokság végeredménye

Felsőház

Alsóház

Góllövőlista élmezőnye

Jegyzetek

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1992
Eszt 1